Вахутино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахутино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Вахутино — деревня в Угличском районе Ярославской области.